Руль (від  через російське посередництво) — слово, що має такі значення:
 Руль — інша назва керма автомобіля
 Руль — інша назва стерна судна
 Горизонтальний руль (руль глибини) — пристрій для зміни диференту підводних човнів і торпед
 Руль — пристрій для керування рухом літака
 Руль висоти
 Руль напрямку

Див. також 
 «За рулем» — радянський і російський журнал
 Штурвал
 Кермо (значення)
 Стерно (значення)